Alpheopsis är ett släkte av kräftdjur. Alpheopsis ingår i familjen Alpheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Alpheopsis